Milford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Milford Township (Illinois)
 Milford Township (Indiana)
 Milford Township (Crawford County, Iowa)
 Milford Township (Dickinson County, Iowa)
 Milford Township (Story County, Iowa)
 Milford Township (Kansas)
 Milford Township (Michigan)
 Milford Township (Minnesota)
 Milford Township (Missouri)
 Milford Township (Butler County, Ohio)
 Milford Township (Defiance County, Ohio)
 Milford Township (Knox County, Ohio)
 Milford Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Milford Township (Juniata County, Pennsylvania)
 Milford Township (Pike County, Pennsylvania)
 Milford Township (Somerset County, Pennsylvania)